O jèrriais ou jersês é a língua normanda de Jersey ou Jèrri, que é a maior das Ilhas da Mancha. É conhecido como jersiais, em Francês, e jèrriais ou "Jersey Norman(-French)", em Inglês.

O inglês e o francês são as duas línguas oficiais de Jèrri/Jersey. O jèrriais é reconhecido como língua regional em Jèrri/Jersey, mas é pouco usada oficialmente.

Língua normanda